BCS kan syfta på:

 BCS-teorin – en fysikalisk teori som förklarar mekanismerna i supraledning
 MX-BCS – SO 3166 code för en mexikansk delstat, se Baja California Sur
 BCS– ett sjukdomstillstånd som ibland debuterar med ascites, leverförstoring och buksmärtor, se Budd-Chiaris syndrom